

Patronyme 

 Guillaume Du Val (vers 1572-1646), écrivain français, médecin du roi et doyen de la faculté de médecine, professeur de philosophie grecque et latine au Collège royal de France ;
 Pierre Nicolas Camille Jacquelin Du Val (1828-1862), entomologiste français.
 Maurice Du Val de Dampierre.
 Henri du Val, comte de Dampierre